Il singolare femminile dell'Apia International Sydney 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Viktoryja Azaranka che ha deciso di non partecipare, complice un problema al piede.

In finale Agnieszka Radwańska ha sconfitto Dominika Cibulková con un doppio 6-0.

Teste di serie 
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Agnieszka Radwańska (campionessa)
 Angelique Kerber (semifinale)
 Sara Errani (quarti di finale)
 Na Li (semifinale)

  Petra Kvitová (primo turno)
  Samantha Stosur (primo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Nadia Petrova (primo turno)

Wildcard 

  Casey Dellacqua (primo turno)

  Olivia Rogowska (primo turno)

Qualificate 

  Karolína Plíšková (primo turno)
  Galina Voskoboeva (secondo turno)
  Ayumi Morita (secondo turno)

  Kimiko Date-Krumm (secondo turno)
  Madison Keys (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2013
WTA Tour 2013